Bătești se poate referi la:
 Localități din România
 Bătești, Timiș (Vadpatak)
 Bătești, Prahova

Toponime românești